Jevgenia Medvedeva-Abroezova, een Russische langlaufster.
 Jevgenia Medvedeva (kunstschaatsster), een Russische kunstschaatsster.